Miasta w USA:
 Harford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Harford (ang. Harford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Harford (ang. Harford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harford (ang. Harford County) – w stanie Maryland

w Anglii
 Harford (North Devon) miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia) 
 Harford (South Hams) miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)